Джакки́но — итальянская фамилия.

  (род.1969) — американский режиссёр

 Джаккино, Майкл (род. 1967) — американский музыкальный композитор